Соломон Яковлевич Виттенберг (1852, Николаев, Херсонская губерния, Российская империя — , там же) — учитель математики (репетитор), революционер-народоволец. По данным Российской еврейской энциклопедии, первый еврей, казнённый в Российской империи по политическому делу.

Биография 
Родился в городе Николаеве, Украина, в семье ремесленника, в бедной еврейской семье, отец занимался починкой и продажей старых зеркал. Учился в Николаевской гимназии, которую не окончил вследствие столкновения с начальством. В Вене был вольным слушателем Венского технологического института, который не окончил из-за недостатка средств. В 1876 году вернулся в Николаев. Зарабатывал репетиторством по математике. Вёл антиправительственную пропаганду среди рабочих, солдат и матросов в Херсонской губернии. В начале 1877 года без определённого обвинения был заперт в Николаевском морском остроге, и лишь через пять недель освобождён.  года принял участие в одесской демонстрации в знак протеста против смертного приговора революционеру-народнику Ивану Ковальскому, оказал вооружённое сопротивление полиции.

С мичманом Александром Калюжным организовал в Николаеве общество для распространения социалистических идей. Вместе с боцманом Иваном Логовенко готовил покушение на императора Александра II, но  года был выдан провокатором и арестован на конспиративной квартире. При обыске у них были найдены гальванические батареи, которые Логовенко похитил в минном парке во время службы на флоте, и большое количество нелегальной литературы. Они собирались взорвать императора, когда тот проезжал через Николаев, причём мина должна была быть приведена в действие гальванической батареей с помощью электричества. Летом 1879 года он был переведён в заключение в Одессу. На «процессе 28-ми» над революционерами-народниками, который проходил 6—17 августа (25 июля — 5 августа по старому стилю) 1879 года, приговорён к смертной казни.  из одесского каземата отправлен в Николаев, на следующий день за городской стеной между Поповой и Широкой Балками был повешен. Военный губернатор Николаева Николай Андреевич Аркас дал распоряжение похоронить преступников так, чтобы никто не мог узнать их могилы.

Виттенберг написал мужественное предсмертное письмо (опубликованное в газете «Народная воля», 1879, № 1). Переданные на волю после «процесса 28-ми» предсмертные письма Дмитрия Лизогуба (который тоже был приговорен к смертной казни) и Виттенберга послужили революционной агитации

Сегодня о заговоре против императора в Николаеве напоминают сохранившееся здание на Инженерной, 10, где готовилось покушение и улица 8-я Слободская (ранее улица Логовенко), которой дали имя боцмана Логовенко.

Примечания

Литература 
 Литература партии «Народной Воли». М., 1907;
 Семенов А. Соломон Виттенберг. «Былое», 1925, № 6;
 Морейнис М. А. Соломон Яковлевич Виттенберг и процесс 28-ми. «Каторга и ссылка», 1929, № 7.

Источники 

 
 Виттенберг Соломон Яковлевич (1852—1879 гг.) // Николаевская область. Электронная историческая энциклопедия 
 «Николаевские цареубийцы» // Николаевская областная интернет-газета «Новости N», 2009-11-30

Ссылки 
 Крючков Ю. С. История улиц Николаева: топонимический путеводитель по городу и окрестностям / Ю. С. Крючков. — Николаев: Возможности Киммерии, 1997. — 160 с.
 Катков. М. Н. К характеристике личностей наших анархистов .

Родившиеся в Херсонской губернии
Народники
Народовольцы
Казнённые революционеры
Повешенные в Российской империи
Казнённые в Российской империи в XIX веке
Умершие в Херсонской губернии